Jasenik je lahko:
 Jasenik, Bosna in Hercegovina
 Jasenik, Hrvaška